Cutler peut faire référence à :

Patronyme 
 Anne Cutler (1945-2022), psycholinguiste australienne
 David Neil Cutler, Sr. (1942-), ingénieur américain qui participa à la conception des systèmes d'exploitation]VMS et Windows NT ;
 David Cutler Braddock (1717-1769), cartographe britannique ;
 Jay Cutler (1973-), culturiste américain ;
 Jay Cutler (1983-), joueur américain de football américain ;
 Jessica Cutler (1978-), blogueuse américaine ;
 Judith Cutler (1946-), romancière britannique, auteure de roman policier et de roman policier historique ;
 Robert Barry Cutler (1810-1882), homme politique canadien ;
 Steve Cutler (1958-), joueur de rugby à XV australien.

Toponyme 

 Cutler, une localité du comté de Carroll dans l'Indiana aux États-Unis,
 Pont Cutler-Donahoe,
 Cutler, rivière d'Alaska dans le borough de Northwest Arctic.
 Cutler, une ville de Californie.
 Cutler, un village du comté de Perry dans l'Illinois.
 Cutler, une ville du Maine.

Homonymie de patronyme